В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of California 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6–1, 7–6(4).

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Івонн Гулагонг (фінал)
 Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
 Діанне Фромгольтц (1-ше коло)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Сью Баркер (2-ге коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980